Il doppio del torneo di tennis Pescara Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josef Čihák e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Johan Donar e John Sobel 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Boscatto /  Massimo Cierro (primo turno)
 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (Campioni)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1991